Volksrechte steht für:
 „direkte Volksrechte“ → politische Rechte (Recht)
 germanische Stammesrechte